Синем Кобал () е турска актриса и модел.

Биография 
Синем Кобал е родена на 14 август 1987 година в град Истанбул, Турция. Започва актьорската си кариера с участие в сериала „Dadi“ през 2001 година. След това участва в няколко филма и други телевизионни сериали. Появява се в голям брой телевизионни реклами в Турция, включително на „Gencturkcell“ и „Bingo“. Била е сгодена за Арда Туран, капитан на турския футболен отбор Галатасарай, но се разделят, след което Синем има връзка с Ибрахим Челиккол. През 2015, русата красавица започва връзка с Кенан Имирзалъолу, по-известен като Езел в Езел и Махир от Справедливостта на Кара.

Филмография

Сериали

Източници

Външни препратки 
 Профил на Синем Кобал в IMDb 
 Профил на Синем Кобал в Diziler.com 
 Профил на Синем Кобал в Sinemalar.com 
 Профил на Синем Кобал в Tvtv.bg
 Фен клуб на Синем Кобал  

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Истанбул